Кайда́нов — фамилия происходящая от местечка Кайданов () с 1932 г. Дзержинск (Минская область), а также от Кайданова в Литве (ныне Кедайняй).

 Кайданов, Аркадий Семёнович (род. 1955) — советский тележурналист, поэт, телеведущий.
 
 Кайданов, Иван Кузьмич (1782—1843) — русский педагог и писатель.
 Кайданов, Леонид Зановьевич (1936—1998) — советский и российский генетик, историк науки, доктор биологических наук
 Кайданов, Николай Иванович (? — 1894) — русский учёный, архивист.
 Кайданов, Яков Кузьмич (1779—1855) — русский врач, естествоиспытатель и философ, старший брат историка Ивана Кайданова.

См. также 
 
 Кайдановер